Rumburak ist der Name einer fiktiven Figur in folgenden Filmproduktionen:

 Die Märchenbraut (1979–1981)
 Der Zauberrabe Rumburak (OT: Rumburak, 1984)
 Die Rückkehr der Märchenbraut (1990–1993)
 Trolls World – Voll vertrollt! (2019)